Strzelanie z karabinu wojskowego drużynowo było jedną z konkurencji strzeleckich na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1908. Zawody odbyły się w dniach 10-11 lipca. W zawodach uczestniczyło 48 zawodników z 8 państw.

Każdy zawodnik oddał 90 strzałów, po 15 strzałów z odległości 200, 500, 600, 800, 900 i 1000 jardów. Za trafienie w środek tarczy przyznawano 5 punktów. Łączna liczba punktów do zdobycia przez zawodnika wynosiła 450. Maksymalna liczba punktów do zdobycia przez drużynę wynosiła 2700.

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1908